Ablaktering kan syfta på:`

 Ablaktering – avvänjning från modersmjölken, se bröstmjölk
 Ablaktering – en ympningsmetod som används på växter, se avsugning